RPG kan syfta på:

 RPG – akronym för engelska Role Playing Game, det vill säga rollspel eller datorrollspel
 RPG – akronym för engelska Ridiculously Photogenic Guy, ett internetfenomen
 RPG – en backronym för engelska Rocket Propelled Grenade, se raketgevär
 RPG-7 – ett ursprungligt sovjetisk och sedan ryskt raketgevär
 RPG-29 – ett ryskt militärt rekylfritt raketgevär
 action-RPG – ett datorrollspel, se Actionrollspel
 RPG (programspråk) – ett programspråk för affärssystem
 RPG – en ekumenisk, ideell och partipolitiskt obunden pensionärsrörelse som bildades 1974, se Riksförbundet Pensionärsgemenskap
 RPG Maker – en serie datorprogram för att utveckla rpg-spel